Lumen (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
 Lumen (eenheid), de eenheid van lichtstroom
 Een vaatholte
 Filmhuis Lumen in Delft
 Lumen (NO blues), een album van de Nederlandse groep NO blues
 Lumen (2015), Amerikaanse film uit 2015